Pelican steht für:
 Pelican (Band), US-amerikanische Post-Metal-Instrumentalband
 Pelican (Alaska), Fischerdorf auf Chichagof Island, USA
 Pelican Publishing Company, Buchverlag in New Orleans, USA
 Pelican Books, eine Breitenbildungs-Buchreihe des Verlags Penguin

Siehe auch:
 Pelican Island (Begriffsklärung)
 Pelican Products
 Pelikan (Begriffsklärung)